Утагава — династия японских художников, работавших в технике цветной ксилогравюры, преимущественно в жанре укиё-э:

 Утагава Ёсиику (1833—1904).
 Утагава Ёсикадзу (1848—1871).
 Утагава Ёсимори (1830—1885).
 Утагава Ёсимунэ (1817—1880).
 Утагава Ёситаки (1841—1899).
 Утагава Куниёси (1798—1861).
 Утагава Кунинао (1793—1854).
 Утагава Кунимаро (активен в 1848—1875).
 Утагава Кунимаса (1773—1810) — мастер театральной гравюры.
 Утагава Кунисада (1786—1865).
 Утагава Садахидэ (1807—1873).
 Утагава Тоёкуни (1769—1825) — второй глава школы.
 Утагава Тоёхару (1735—1814) — основатель династии.
 Утагава Хиросигэ (1797—1858).